Фридлянд — еврейская фамилия.

Носители фамилии 
 Фридлянд, Абрахам Хаим (1891—1939) — еврейский поэт, прозаик, педагог и общественный деятель.
 Фридлянд, Антон Викторович (род. 1976) — украинский русский писатель-постмодернист, PR-специалист и сценарист.
 Фридлянд, Григорий (Цви-Гирш) Самойлович (1897—1937) — советский историк, первый декан исторического факультета МГУ (1934—1936).
 Фридлянд, Евгений Иосифович (род. 1967) — российский музыкальный продюсер.
 
 Фридлянд, Леонид Семёнович (псевдоним Колганов, 1955—2019) — русский поэт и прозаик, сын С. Я. Фридлянда.
 Фридлянд, Надежда Филипповна (псевдоним Крамова, 1899—2002) — поэтесса, журналистка, переводчик.

Известные под псевдонимами 
 Ефимов, Борис Ефимович (1900—2008, настоящая фамилия Фридлянд) — советский художник-график, Герой Социалистического Труда, брат М. Е. Фридлянда.
 Колганов, Леонид Семёнович (1955—2019, настоящая фамилия Фридлянд) — израильский русский поэт и прозаик.
 Кольцов, Михаил Ефимович (1898—1940, настоящая фамилия Фридлянд) — советский писатель, публицист и общественный деятель, журналист.
 Светов, Феликс Григорьевич (1927—2002, настоящая фамилия Фридлянд) — русский писатель, литературный критик, журналист, диссидент, сын Г. С. Фридлянда.

См. также 
 Фридлянд (фамилия)
 Фрид
 Фридланд
 Фридлендер
 Фридляндер, Иосиф Наумович (1913—2009) — советский материаловед, металловед, академик АН СССР.
 Фридляндский, Александр (род. 1918) — советский художник.